Појам Муавија може да се односи на:
Муавију I, омејадског калифа (661–680)
Муавију II, омејадског калифа (683–684)